Cieki w Polsce
 Lipniczanka – potok, dopływ Jasienianki
 Lipniczanka – potok, dopływ Lipnicy

Przypisy